Маркопулон может означать топоним в Греции:

 Маркопулон (дим) — община (дим) в Греции.
 Маркопулон (Кефалиния) — деревня на Кефалинии.
 Маркопулон (Месогея) — малый город в общине Маркопулон в Восточной Аттике.
 Маркопулон (Оропос) — малый город в общине Оропосе в Восточной Аттике.
 Маркопулон (Элида) — деревня в общине Пиньосе в Элиде.